Kishwar ist der Familienname folgender Personen:

 Madhu Kishwar (* 1951), indische Schriftstellerin
 Salma Kishwar Jan, pakistanische Diplomatin 

Kishwar steht für:
 Kishwar, spanischer Name für Buddleja incana